Absaugung oder absaugen steht für:
 Absaugen, in Pflege und Medizin das Entfernen von Stoffen aus den Atemwegen
 Verfahren zum Transport von Stoffen insbesondere zur Entfernung störender Partikel oder Gase mit einem Luftstrom, siehe Absauganlage
 verschiedene medizinische Methoden, siehe Saugkürettage (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Absaugen/Ausblasen der Grenzschicht (Verfahren zur Strömungskontrolle an Tragflächen)